Slovo RIMM má několik významů: 

 Rambus Inline Memory Module (RIMM), počítačový paměťový modul
 Research in Motion (RIMM je symbolem NASDAQ), kanadská společnost zabývající se výrobou bezdrátových zařízení
 Sylvia Rimm, americká psychiatrička a spisovatelka

Zkratky